nome italiano femminile, variante di Lamberto
187 Lamberta, asteroide dedicato a Johann Heinrich Lambert

Pagine correlate 
Lambert

Altri progetti